Heja Pelle Svanslös är en barnbok skriven av Gösta Knutsson som kom ut 1946. Det är den åttonde boken om Pelle Svanslös.

Källor 

Svenska barnböcker
Uppsala i skönlitteratur
Skönlitteratur 1946
Verk av Gösta Knutsson